Op Roland Garros 2002 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 29 mei tot en met 9 juni 2002.

Toernooisamenvatting 
Het toernooi werd gewonnen door het als tweede geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez die in de finale het eerste reekshoofd, het koppel Lisa Raymond en Rennae Stubbs, versloegen in twee sets. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2002